Never ever puede referirse a:

 «Never Ever», canción del grupo británico-canadiense All Saints.
 Never ever, película de 1996 dirigida por Charles Finch.